Die Liste der Tätorter in Västra Götalands län umfasst alle Ortschaften in der südschwedischen Provinz Västra Götalands län, die nach Definition des Statistiska centralbyrån aktuell als Tätort geführt werden. Zusätzlich sind die ehemaligen Tätorter aufgeführt.



Aktuelle Tätorter 
In der Tabelle sind die Einwohnerzahlen der Orte aufgeführt, die vom Statistiska centralbyrån für Tätorter in der heutigen Form seit 1960 veröffentlicht werden, jeweils für den 31. Dezember jedes fünften Jahres (außer 1985), zuletzt für 2015, als es in Västra Götalands län 311 Tätorter mit 201 bis 572.799 Einwohnern gab.

Jeweils ist die Gemeinde (kommun) angegeben, zu der der Ort heute – in der Regel seit Bildung der Gemeinden in der heutigen Form 1971 – gehört (auch in den Tabellen der ehemaligen Tätorter).

Die Namen der Zentralorte der Gemeinden sind fett unterlegt, mit folgenden Besonderheiten:
 die Gemeinde Gullspång hat zwei Hauptorte: Gullspång und Hova
 nicht in der Liste aufgeführt sind folgende zwei Hauptorte, die bereits vor 1960 im Tätort Göteborg aufgingen: Mölndal (Gemeinde Mölndal) und Partille (Gemeinde Partille)

Anmerkungen:
 in Västra Götalands län liegen auch kleinere Teile folgender Tätorter der Gemeinde Kungsbacka, Hallands län:
 in der Gemeinde Göteborg: Teil von Billdal (mit 4.440 von insgesamt 14.874 Einwohnern 2015)
 in den Gemeinden Göteborg und Mölndal: Teil von Gundal och Högås (mit 109 beziehungsweise 188 von insgesamt 631 Einwohnern 2015)
 fehlende Einwohnerzahlen bedeuten, dass der Ort im betreffenden Jahr weniger als 200 Einwohner hatte, also nicht den Status eines Tätort besaß

Ehemalige Tätorter 
Im Folgenden sind die Ortschaften aufgeführt, die im Zeitraum ab 1960 ehemals den Status eines Tätort besaßen, aktuell jedoch nicht mehr, unterteilt nach:
 weiter eigenständig existierenden Orten; bei diesen ist die höchste Einwohnerzahl im behandelte Zeitraum (mit Jahr) sowie die heutige Einwohnerzahl angegeben
 in anderen Orten aufgegangenen Orten; bei diesen ist die Einwohnerzahl für das Jahr angegeben, in dem sie zuletzt als eigenständiger Tätort geführt wurden

Für alle sind die heutige Gemeinde und das Jahr angegeben, in dem der Ort zuletzt als Tätort geführt wurde.

Anmerkung: Eine fehlende Angabe der Einwohnerzahl für 2015 bedeutet, dass dieser Ort zwar existiert, aber weniger als 50 Einwohner hat, also gemäß Definition des Statistiska centralbyrån im Gegensatz zu den anderen Orten in der Liste kein Småort ist. Für diese Orte werden keine Einwohnerzahlen publiziert.

Weblinks 
 Statistiska centralbyrån: Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1960–2015 (Datenbankabfrage)
 Statistiska centralbyrån: Småorter 2015, byggnader, areal, överlapp tätorter, koordinater (Excel-Datei)

!Liste
Vastra Gotalands lan